Een deficiëntie is een tekort. Het woord wordt in verschillende vakgebieden gebruikt:

 Deficiëntie (medisch): Het woord deficiëntie wordt gebruikt om een tekort aan een bepaalde stof of een tekort van een bepaalde functie aan te duiden. 
 Deficiëntie (bouwkunde): Het woord deficiëntie wordt gebruikt om een bouwobject of een voorwerp te omschrijven dat niet aan de gestelde eisen voldoet. 
 In de wiskunde: een deficiënt getal is een andere benaming voor een gebrekkig getal.
 Elektronendeficiëntie